Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1990 war die 17. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Hotel Galadari Meridien in Colombo in Sri Lanka statt.
Weltmeister wurde Stephen O’Connor aus Irland durch einen 11:8-Sieg im Finale gegen den Belgier Steve Lemmens.

Modus 
Die 56 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Finalrunde 
Der vor Turnierbeginn noch als Favorit gehandelte Stefan Mazrocis schied im Achtelfinale aus.

Weblinks 
 1990 World Amateur Championship – Men bei CueTracker

Einzelnachweise 

1990
Snookerveranstaltung 1990
Sportveranstaltung in Colombo
Billardturnier in Sri Lanka